FC Saebyeoknyeok ist ein Fußballverein aus Seoul, Nowon-gu in Südkorea. Der Verein spielt aktuell in der K5 League, der fünfthöchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte

Gründung 
Gegründet wurde der Verein am Jahr 1. April 2010 unter den Namen FC Daybreak.

Amateurspielzeiten (2010–2016) 
Bis zur Gründung der K7 League trat der Verein in verschiedenen Amateurligen des Landes an. 2016 gab der Verein bekannt, an der neugegründeten K7 League teilnehmen zu wollen und nannten sich zudem auch in FC Saebyeoknyeok um.

Eingliederung in die Divisions-League (Seit 2017) 
In ihrer ersten K7 League-Spielzeit gewannen sie auf Anhieb die Staffelmeisterschaft und stiegen in die neugegründete K6 League auf. Dort beendete der Verein die Spielzeit auf Platz 2. und stieg somit in die neue K5 League auf.

Historie-Übersicht

Stadion 
Der Verein besitzt mit den Madeul-Stadion ein  eigenes Heimstadion.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Vereinsauftritt auf Facebook
 Vereinsauftritt auf Instagram
 Vereinsartikel auf Namuwiki.kr (kor)

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein
Sport (Seoul)
Organisation (Seoul)